Sony Ericsson Xperia neo — смартфон фирмы Sony Ericsson на платформе Google Android в корпусе типа «моноблок». Отличительные особенности смартфона: 3,7-дюймовый дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей, 8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой, 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры, поддержка карт памяти microSD, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi- и GPS-модули.

Модель планировалась к выпуску ещё в апреле 2011 года, однако катаклизмы, произошедшие в Японии в марте 2011 года, заставили компанию перенести выход новинки на 4 месяца из-за нехватки комплектующих. Смартфон вышел в продажу на большинстве региональных рынков в июле 2011 года.

Версии Android 
Изначально смартфон базировался на Android 2.3.2 (Gingerbread). В дальнейшем по мере выхода новых прошивок к концу 2011 года версия Android обновилась до 2.3.4. В первой половине 2012 года для Xperia Neo вышли официальные прошивки на основе Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Это было последнее официальное обновление версии Android для Xperia Neo. Однако для Xperia Neo, как и для других Android-смартфонов, делались кастомные (неофициальные; пользовательские) прошивки, благодаря которым на Xperia Neo возможно устанавливать более свежие версии Android. На данный момент имеется возможность обновить смартфон до Android 4.3 (Jelly Bean), до Android 4.4 (KitKat), до Android 5.1 (Lollipop), до Android 6.0 (Marshmallow), и до Android 7.1.2 (Nougat). Однако кастомные прошивки имеют ряд багов и недочётов (в частности на всех прошивках Jelly Bean не работает HDMI, а также присутствуют некоторые другие недочёты).

Технические характеристики

Комплект поставки для российского и европейского рынков 
 Смартфон
 Аккумулятор BA700 1500 мАч
 Карта памяти microSD 8 Гб (class 2)
 HDMI-кабель (1 метр)
 Стереогарнитура MH650 (с L-образным коннектором)
 USB-кабель EC600 (Micro USB <-> USB тип A)
 Блок зарядного устройства EP800 Green Heart (in: 100-240VAC ~150mA out: 5VDC 850mA)
 Защитный чехол-мешок Green Heart

Источники 
 Sonyericcson.com

Ссылки 
 Информация о телефоне на сайте производителя
 Обзор Android-смартфона Sony Ericsson Xperia neo — хорош во всех отношениях
 Обзор Sony Ericsson Xperia Neo. Очень стильный Android hi-tech.mail.ru (3 мая 2011)